Putney (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Wandsworth, in de regio Groot-Londen
Putney (brug) of Putney Bridge, een brug over de Theems in Londen die de wijk Putney met Fulham verbindt
Putney Bridge (metrostation), een metrostation bij Putney Bridge in Londen
East Putney (metrostation), een metrostation in Londen, tussen de stations Putney Bridge en Southfields
Putney (Connecticut), een buurtschap in Stratford, Connecticut
Putney (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Brown County (South Dakota), ook wel Putney, een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Putney (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
Putney (New South Wales), een voorstad (suburb) in Sydney, Australië